Оксидаза D-аминокислот () - фермент, окисляющий D-аминокислоты. DAAO обнаруживается в пероксисомах и представляет собой FAD-содержащий флавопротеин.

Роль в работе мозга 
В головном мозге, DAAO окисляет D-серин, активатор глицинового сайта NMDA-рецептора. DAAO предположительно взаимодействует с белком G72, первоначально носившим название "активатор оксидазы d-аминокислот". В одном посмертном исследовании, в коре мозга больных шизофренией отмечена вдвое повышенная активность DAAO. Ген DAAO входит в число кандидатов на роль в развитии шизофрении, фермент вкупе с G72 может играть роль в патологических механизмах, описываемых глутаматной гипотезой заболевания.

Примечания

Внешние ссылки 

Оксидаза D-аминокислот 

КФ 1.4.3